The Chamber puede referirse a:

The Chamber (1994), libro de John Grisham; 
The Chamber (1996), película dirigida por James Foley;
The Chamber (2002), programa televisivo; o
The Chamber (2014), canción del álbum Strut de Lenny Kravitz.